Tessenow kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Tessenow, Schorssow – ort, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Tessenow, Ruhner Berge – ort, tidigare kommun, Ruhner Berge, Mecklenburg-Vorpommern,